Pierre-Hugues Herbert och Nicolas Mahut var regerande mästare men förlorade i den första omgången mot Simone Bolelli och Benoît Paire.

Rajeev Ram och Joe Salisbury vann titeln efter att ha besegrat Max Purcell och Luke Saville med 6–4, 6–2 i finalen.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser
Lottning

Noter

Australiska öppna 2020